

Pessoas
Marta Roure

Localidades

Roure (Alpes Marítimos)

Roure (Turim)

Desambiguações de topônimos